El municipio de Anthony  (en inglés: Anthony Township) es un municipio ubicado en el condado de Lycoming en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 904 habitantes y una densidad poblacional de 22.0 personas por km².

Geografía 
El municipio de Anthony se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $44,583 y los ingresos medios por familia eran $47,431. Los hombres tenían unos ingresos medios de $32,875 frente a los $20,096 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $15,932. Alrededor del 7,2% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Lycoming